Personen:
Wasp (Marvel), een superheld van Marvel Comics
White Anglo-Saxon Protestant, Amerikaanse, blanke, socio-culturele en politieke elite 
 W.A.S.P. Een Amerikaanse shockrock-/heavy metalband.

Objecten:
Wasp (motorfietsmerk), een motorfietsmerk
Wasp-klasse, een Amerikaanse reeks amfibische aanvalsschepen
Een groep sterren en hun exoplaneten, waaronder:
WASP-1b
WASP-17b
WASP-142b
Wiskott Aldrich Syndrome Protein
 door Electronic Dream Plant ontwikkelde digitale synthesizer